Торговицька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Торговицька сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Торговицька сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Торговицька сільська рада — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Торговицька сільська рада — Рівненська область, Млинівський район